AWD Holding (de l'acrònim en alemany Allgemeiner WirtschaftsDienst), empresa de serveis financers d'Alemanya
 AWD-Arena, estadi de futbol d'Hannover, a Alemanya que rep el nom del seu patrocinador l'empresa AWD Holding
 AWD, del seu nom en anglès all wheel drive, sistema permanent de tracció en un automòbil en el qual totes les rodes reben la potència del motor, vegeu tracció a les quatre rodes
 AWD, extensió dels fitxers per a Artweaver, programari editor d'imatges de mapa de bits per a Windows
 awd, codi ISO 639-3 de les llengües arawak, família lingüística estesa per Sud-amèrica i el Carib